Міцуко Аояма Міцу(ко) Аояма (яп. 青山みつ), у шлюбі Куденгове-Калерґі (нім. Mitsuko, Gräfin von Coudenhove-Kalergi; 7 липня 1874, Токіо, Японія — 27 серпня 1941, Медлінг, Нижня Австрія, Австрія) була однією з перших японок, що емігрували до Європи.
 5581 Міцуко (5581 Mitsuko) — астероїд головного поясу.